Salvador Carmona puede referirse a:

 José Salvador Carmona Álvarez (1975-), exfutbolista mexicano;
 Luis Salvador Carmona (1708-1767), escultor español;
 Manuel Salvador Carmona (1734-1820), pintor y grabador español, sobrino del anterior;
 José Salvador Carmona, escultor, hermano del anterior; o
 Juan Antonio Salvador Carmona (1740-1805), grabador, hermano de los dos anteriores.